«Riot!» — другий студійний альбом американського гурту Paramore. В США альбом вийшов 12 червня 2007 року.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Paramore
Альбоми Fueled by Ramen